Антонио Мартинес Лопес (; родился 30 июня 1997, Баррио дель Прогресо, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Порту».

Клубная карьера 
Мартинес — воспитанник клубов «Реал Мурсия» и «Валенсия». В 2013 году для получения игровой практики он начал выступать за команду дублёров последнего. Летом 2016 года Тони перешёл в английский «Вест Хэм Юнайтед», подписав контракт на 3 года. Сумма трансфера составила 3 млн. евро. В начале 2017 года для получения игровой практики Мартинес был отдан в аренду в «Оксфорд Юнайтед». 5 февраля в матче против «Суиндон Таун» он дебютировал в Первой английской лиге. 7 марта в поединке против «Шеффилд Юнайтед» Тони забил свой первый гол за «Оксфорд Юнайтед».

Летом 2017 года Мартинес вернулся в «Вест Хэм». 7 января 2018 года в матче Кубка Англии против «Шрусбери Таун» он дебютировал за основной состав.

В 2018 году Мартинес на правах аренды перешёл в «Вальядолид». 9 февраля в матче против «Гранады» он дебютировал в Сегунде. 28 апреля в поединке против «Кадиса» Тони забил свой первый гол за Вальядолид. Летом того же года Мартинес был арендован клубом «Райо Махадаонда». В матче против «Сарагосы» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Тони забил свой первый гол за «Райо Махадаонда». В начале 2019 года Мартинес на правах аренды присоединился к «Луго». 26 января в матче против «Райо Махадаонда» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Тони забил свой первый гол за «Луго».

Летом 2019 года Мартинес перешёл в португальский «Фамаликан», подписав контракт на 3 года. 10 августа в матче против «Санта-Клара» он дебютировал в Сангриш лиге. В этом же поединке Тони забил свой первый гол за «Фамаликан». 

4 октября 2020 года стал игроком португальского Порту

Достижения 
«Порту»
 Чемпион Португалии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2020

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Райо Махадаонда»
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Фамаликан»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Порту B»